Het bokstoernooi in het vlieggewicht voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 1980 in Moskou werd gehouden van 20 juli tot en met 2 augustus 1980. Aan deze klasse tot 51 kilogram deden 22 boksers mee, afkomstig uit evenzovele landen. Titelverdediger was de Amerikaan Leo Randolph, die zijn titel niet kon verdedigen vanwege de sportboycot.

Viktor Mirosjnitsjenko legde uiteindelijk beslag op de tweede plaats. De Sovjet-Russische bokser versloeg op weg naar de finale onder anderen de winnaar van de zilveren medaille bij de laatste WK, de Cubaan Jorge Hernández, en de regerend wereldkampioen Henryk Średnicki uit Polen. Zijn tegenstander in de finale was Petar Lesov en de Bulgaar won de titel nadat de scheidsrechter het duel staakte in de tweede rond. Lesov won nadien tweemaal op rij de Europese titel, totdat hij in 1985 werd getroffen door hepatitis.

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=180
| score-width=20

| RD1-team03=
| RD1-score03= 
| RD1-team04= 
| RD1-score04= 
| RD1-team05= 
| RD1-score05=
| RD1-team06= 
| RD1-score06= 
| RD1-team07= 
| RD1-score07= 
| RD1-team08= 
| RD1-score08= 
| RD1-team09= 
| RD1-score09= 
| RD1-team10= 
| RD1-score10= 
| RD1-team11= 
| RD1-score11= 
| RD1-team12= 
| RD1-score12= 
| RD1-team13= 
| RD1-score13= 
| RD1-team14= 
| RD1-score14= 

| RD2-team01=  Jorge Hernández
| RD2-score01= 1
| RD2-team02= {{nowrap| Viktor Mirosjnitsjenko}}
| RD2-score02= 4
| RD2-team03=  Henryk Średnicki
| RD2-score03= 5
| RD2-team04=  Webby Mwango
| RD2-score04= 0
| RD2-team05=  Daniel Radu
| RD2-score05= 4
| RD2-team06=  Keith Wallace
| RD2-score06= 1
| RD2-team07=  János Váradi
| RD2-score07= rsc
| RD2-team08=  Rabiraj Thapa
| RD2-score08= rsc

| RD3-team01= {{nowrap| Viktor Mirosjnitsjenko}}
| RD3-score01= 5
| RD3-team02=  Henryk Średnicki
| RD3-score02= 0
| RD3-team03=  Daniel Radu
| RD3-score03= 1
| RD3-team04=  János Váradi
| RD3-score04= 4

| RD4-team01=

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=180
| score-width=20

| RD1-team01=  Petar Lesov
| RD1-score01= 5
| RD1-team02=  Onofre Ramírez
| RD1-score02= 0
| RD1-team03=  Aguibou Barry
| RD1-score03= dsq
| RD1-team04=  Hassen Sherif
| RD1-score04= dsq
| RD1-team05= 
| RD1-score05= 
| RD1-team06= 
| RD1-score06= 
| RD1-team07= 
| RD1-score07= 
| RD1-team08= 
| RD1-score08= 
| RD1-team09=  Yo Ryon-Sik
| RD1-score09= 5
| RD1-team10=  Amala Dass
| RD1-score10= 0
| RD1-team11=  Nyama Narantuya
| RD1-score11= 0
| RD1-team12=  Armando Guevara
| RD1-score12= 5
| RD1-team13= 

Vlieg